Isaac zegent Jakob (Flinck) - schilderij van Govert Flinck
 Isaac zegent Jakob (Di Bondone) - schilderij van Giotto di Bondone
 Isaac zegent Jakob (Van den Eeckhout) - schilderij van Gerbrand van den Eeckhout
 Isaac zegent Jakob (Murillo) - schilderij van Bartolomé Esteban Murillo